Клод Броден (; , Лез-Андели, Франция — , там же) — французский фехтовальщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964) в командном первенстве на шпагах.

Спортивная карьера 

В 1955 г. выиграл национальное первенство среди юниоров, в 1960 г. — стал чемпионом Франции среди взрослых. Участник двух Олимпиад (Рим-1960 и Токио-1964), на летних Играх в японской столице стал бронзовым призёром в командном первенстве на шпагах. В составе сборной выступал также его брат Жак.

В 1997 г. был награждён медалью за вклад в развитие юношеского фехтования.

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20141023120620/http://www.limpartial-andelys.fr/2014/10/22/les-andelys-deces-de-claude-brodiin-ancien-commercant-et-ancien-champion-d%E2%80%99escrime/

Фехтовальщики Франции
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1960 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года